David Marshall Lang
 David Lang (kompozytor)
 David Lang (futbolista)
 David Lang (scenarzysta)
 David Lang (oficer)